Натуральне число 1514
 1514 рік до нашої ери
 1514 рік нашої ери